Dark Places bezeichnet folgende Werke:

 Das Grab der lebenden Puppen, einen britischen Horrorfilm mit Thriller-Elementen aus dem Jahr 1973
 In a Dark Place, ein in Luxemburg produzierter Horrorfilm aus dem Jahr 2006
 Dark Places – Gefährliche Erinnerung (Roman), einen Roman von Gillian Flynn aus dem Jahr 2009
 Dark Places – Gefährliche Erinnerung (Film), einen Mysteryfilm basierend Fylnns Roman aus dem Jahr 2015